El mal de San Lázaro puede referirse a:

 Elefantiasis, síndrome caracterizado por el aumento de algunas partes del cuerpo;
 Lepra, enfermedad infecciosa.